Масха́дов (Масха́дова) — чеченская фамилия. Известные носители:

 Масхадов, Аслан Алиевич (1951—2005) — военный и государственный деятель непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ).
 Масхадова, Аминат (род. 1986) — российская спортсменка, мастер спорта России, чемпион России по тяжёлой атлетике.